Тёмкино — многозначный термин:

Населённые пункты

Россия
 Тёмкино — село, административный центр Тёмкинского района Смоленской области;
 Тёмкино — деревня в составе Павловского сельского поселения Тёмкинского района Смоленской области;
 Темкино — деревня в Александровском районе Владимирской области;
 Темкино — посёлок в Правдинском район Калининградской области;
 Тёмкино — выселок в Увинском районе Удмуртии.

Транспорт
 Тёмкино — железнодорожная станция Смоленского региона Московской железной дороги (1874).